Macbeth, la pièce de Shakespeare a été adaptée à de très nombreuses reprises pour le grand et le petit écran. On peut retenir :

 1948 : Macbeth par Orson Welles avec des moyens modestes : les décors intérieurs réalisés en carton pâte sont très sombres. Une œuvre typique de Welles à la photographie belle et épurée. Le réalisateur privilégie la performance des acteurs et non un éventuel côté spectaculaire.
 1957 : Le Château de l'araignée par Akira Kurosawa. L'histoire est adaptée plus librement : des intrigues parallèles sont éliminées. Les décors et noms des personnages sont transposés dans l'univers féodal japonais.
 1971 : Macbeth par Werner Schroeter. Adapté par Werner Schroeter et tourné en vidéo.
 1971 : Macbeth par Roman Polanski qui estimait que les deux versions précédentes n'étaient pas satisfaisantes. Cette version aussi réaliste que violente rend à la pièce de Shakespeare toute sa dimension dramatique.
 1982 : Macbeth par le réalisateur hongrois Béla Tarr qui réalise pour la télévision une adaptation restée non diffusée en France.
 2006 : Macbeth par le réalisateur australien Geoffrey Wright. L'histoire est transposée dans le monde de la pègre et dans la ville de Melbourne.
 2015 : Macbeth par le réalisateur australien Justin Kurzel.
 2021 : Macbeth par le réalisateur Joel Coen. Il s'agit de la première fois où Joel Coen ne collabore pas avec son frère Ethan Coen à la réalisation ou au scénario. Ce film est une transposition de la pièce dans un vieux film des années 1940/1950 en noir et blanc. Il est diffusé largement par Apple TV+. 

Adaptation d'une pièce de théâtre de William Shakespeare au cinéma